Equalizzazione, il procedimento di filtraggio a cui è sottoposto un segnale audio
Equalizzazione, il livellamento delle singole celle di una batteria (necessario ad es. con le lipo)
Compensazione in finanza a volte indicata con il termine equalizzazione
Compensazione forzata dell'orecchio medio, a volte indicata con il termine equalizzazione
Equalizzazione o equalizzazione dell'istogramma, un metodo di elaborazione delle immagini